I detentori del titolo erano Cara Black e Leander Paes, ma sono stati sconfitti al secondo turno da Chan Yung-jan e Paul Hanley, a loro volta sconfitti in finale da Katarina Srebotnik e Daniel Nestor per 6-3, 3-6, [10-7].

Teste di serie 

  Liezel Huber /  Bob Bryan (secondo turno, ritirati)
  Katarina Srebotnik /  Daniel Nestor (campioni)
  Marija Kirilenko /  Nenad Zimonjić (semifinale)
  Cara Black /  Leander Paes (secondo turno)

  Květa Peschke /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno) 
  Lisa Raymond /  Wesley Moodie (primo turno) 
  Iveta Benešová /  Lukáš Dlouhý (ritirati) 
  Barbora Záhlavová-Strýcová /  Oliver Marach (secondo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard 
  Sophie Ferguson /  Marinko Matosevic
  Jarmila Groth  /  Samuel Groth
  Mirjana Lučić /  Bernard Tomić
  Alicia Molik  /  Peter Luczak
  Sally Peers  /  Carsten Ball
  Olivia Rogowska  /  Matthew Ebden
  Rennae Stubbs  /  Chris Guccione

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2011
ATP World Tour 2011